Nagy Imre
Nagy Imre (1817–1840) költő
Nagy Imre (1818–1892) kanonok, gimnázium-igazgató
Nagy Imre (1822–1894) történész, jogtudós
Nagy Imre (1837–1916) színész
Nagy Imre (1849–1893) színész
Nagy Imre (1852–1935) református lelkész
Nagy Imre (1868–1937) operaénekes
Nagy Imre Fischer Ignác (1882–1941) humorista, szerkesztő, költő
Nagy Imre (1893–1976) romániai magyar festő
Nagy Imre (1896–1942) költő
Nagy Imre (1896–1958) miniszterelnök, politikus, tudós
Nagy Imre (1933–2013) olimpiai bajnok öttusázó
id. Nagy Imre (1930-as évek) az 1953-ban rendezett U19-es labdarúgó-Európa-bajnokság résztvevője
Nagy Imre (1940) irodalomtörténész
Nagy Imre (1957–) a KISZ KB első titkára, majd a Caola vezérigazgatója
Nagy Imre (1958–) Eger polgármestere, országgyűlési képviselő
ifj. Nagy Imre (1958–) labdarúgó, csatár (Pécsi MSC, Zalaegerszegi TE)
Nagy Imre Pekár Imre-díjas okl. gépészmérnök

hasonló nevűek
Csécsi Nagy Imre (1804–1847) református tanár, orvos, mineralógus, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
Kémeri Nagy Imre (1903–1942) újságíró, katona, nemzetiszocialista politikus
Nagy Imre Erik (1954–2021) zeneszerző, karmester, zenepedagógus
Regéczi Nagy Imre (1853–1891) orvos, tanár
Tivai Nagy Imre (1849–1931) gazdasági, néprajzi, nyelvészeti szakíró, emlékíró

Jegyzetek